Pénznemek
 brazil real (portugálul: real brasileiro), Brazília hivatalos pénzneme (1994–)
 brazil cruzeiro real, Brazília korábbi hivatalos pénzneme (1993–1994)
 mexikói real, Mexikó korábbi hivatalos pénzneme (?–1897)
 portugál real, Portugália korábbi hivatalos pénzneme (1433–1911)
 spanyol real, Spanyolország korábbi hivatalos pénzneme (?–1868)
 spanyol gyarmati real, egykori spanyol fizetőeszköz a dél-amerikai gyarmatokon
 kolumbiai real, Kolumbia korábbi hivatalos pénzneme (?–1837)
 perui real, Peru korábbi hivatalos pénzneme (?–1863)
 Santo Domingó-i real, Santo Domingo (Dominikai Köztársaság) korábbi hivatalos pénzneme (?–1822)
 venezuelai real, Venezuela korábbi hivatalos pénzneme (1802–1842)

Albumok
 Real (1993) Belinda Carlisle-album
 Real (2000) L'Arc-en-Ciel-album
Filmek
 Real (2013) japán film
 Real (2017) dél-koreai film

egyéb
Real, németországi székhelyű európai üzlethálózat